Американский рэпер Трэвис Скотт выпустил три студийных альбома, три микстейпа, два совместных альбома, четыре мини-альбома (EP), 39 синглов, 7 промосинглов и 43 музыкальных видеоклипа.

В 2012 году Скотт подписал свой первый контракт с крупным лейблом Epic Records, прежде чем в конечном итоге подписать контракт с GOOD Music, лейблом Канье Уэста. В апреле 2013 года было объявлено, что он подписал контракт со звукозаписывающей компанией T. I. Grand Hustle. В последующие годы он выпустил микстейпы Owl Pharaoh (2013) и Days Before Rodeo (2014). Дебютный студийный альбом Скотта Rodeo вышел 4 сентября 2015 года. Дебютный сингл альбома «3500», с участием Фьючера и 2 Chainz, достиг 82-го места в чарте Billboard Hot 100. Второй сингл альбома, «Antidote», достиг 16-го места в Billboard Hot 100, став его первым синглом с топ-20. Второй альбом Скотта, Birds in the Trap Sing McKnight, был выпущен 2 сентября 2016 года. Его сингл в поддержку альбома, «Pick Up the Phone», с Янг Тагом и Quavo, достиг 43 позиции в Billboard Hot 100. «Sicko Mode» с его альбома Astroworld (2018) достиг первого места в чарте Hot 100, став самым высокооценённым синглом и первым синглом, возглавившим чарт.

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

Как ведущий артист

В качестве гостя

Рекламные синглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Видеоклипы

Примечания

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Travis Scott на сайте PlayThisHipHop

Скотт, Трэвис
Трэвис Скотт
Скотт, Трэвис